

Sigle 
 Plena Ilustrita Vortaro  – vocabolario monolingue di lingua esperanto
 Particle Image Velocimetry  – tecnica di misura del campo di moto di un fluido

Codici 
 piv – codice ISO 639-3 della lingua pileni